Мечетное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мечетное — село в Камыстинском районе Костанайской области.

Россия 
 Мечетное — село в Советском районе Саратовской области.

Украина 
 Мечетное — село в Покровском районе Днепропетровской области.